Saxaillo steht für:
 eine historische Bezeichnung der Gemeinde Seyssel im Département Ain, Frankreich
 eine historische Bezeichnung der Gemeinde Seyssel im Département Haute-Savoie, Frankreich